Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2004.

Titelverteidiger war David Hall. Insgesamt nahmen 64 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herreneinzel
2004
Tennisturnier in Marousi
Tennisturnier 2004